

Топоним 

 Тарколес — муниципалитет Коста-Рики в провинции Пунтаренас.
 Тарколес — река в Коста-Рике.